O Centro Juvenil Hebraikeinu é um movimento juvenil judaico sionista pertencente à Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo. É membro do Macabi Tzair Clam. 

O Hebraikeinu foi fundado por Gaby Milevsky em 18 de agosto de 1990, como parte de um projeto do Clube A Hebraica de conseguir formar um centro juvenil de impacto.

Assim como os movimento juvenis Chazit Hanoar e Bnei Akiva, seu propósito é educar por meio de uma educação não formal jovens judeus acerca do Estado de Israel e fortalecer o espírito crítico.

Em 2015, completou seus 25 anos de história, com uma grande festa para madrichim, chanichim e ex-madrichim.

Para participar do Hebraikeinu é necessário ser sócio do Clube A Hebraica e ter entre 2 e 17 anos. Após esta idade, o membro se torna capaz de virar um madrich, ganhando responsabilidade para poder cuidar dos chanichim, em um ciclo.

O Hebraikeinu foi vencedor de três Intertnuot, a maior competição entre movimentos juvenis do planeta, em 2013, 2015 e 2017.

Hebraikeinu I
Nesta categoria, o projeto propõe atividades direcionadas que fortalecem os vínculos de amizade e desafiam, de maneira lúdica, a superação de obstáculos. A cada sábado, uma nova história desperta nas crianças a reflexão de temas ligados à Israel, à atualidades, políticas e até assuntos pessoais. Sempre de forma descontraída e focada em ações que permitam um ambiente amoroso de aprendizagem, estimulando as crianças a fazerem a diferença onde quer que estejam.

Hebraikeinu II
Nesta etapa, são abordados temas fundamentais à compreensão dos mundos micro (próprio) e macro (ao redor): as relações entre pessoas, a compreensão de informações, a pró-atividade, bem como o acesso ao conhecimento e discussões sobre meio-ambiente, judaismo, atualidades (relevantes à idade), cultura, história, ciências, entre outros. As peulot e sichot (atividades e discussões) são propostas de maneira lúdica, com a finalidade de indicar caminhos a chanichim(ot).

Hebraikeinu III
Esta fase é um grande momento de descobertas, de introdução a conteúdos novos, de reconhecimento do outro, de nascimento de amizades e de muita diversão. Neste Hebraikeinu, são realizados passeios, além da discussão de assuntos relacionados à realidade em que vivem e à comunidade a que pertencem. Esta etapa se caracteriza como um canal aberto de troca, no qual os madrichim estão disposto a escutar, falar, divertir e a formar um grupo.

Hebraikeinu IV
Além dos tradicionais debates em torno de temas atuais, como comportamento, política, meio ambiente e assuntos ligados a Israel, o projeto oferece aos jovens passeios e viagens que promovem educação, diversão, esportes, além de aumentar o convívio social, fortalecendo os laços de amizade entre os associados.

A troca de experiências e a vivência das tradições e valores judaicos possibilitam aos jovens um crescimento pessoal, que os prepara para os desafios da vida adulta, sempre de maneira leve, atual e divertida.

Hebraikeinu X
O Hebraikeinu X foi criado no final de 2015, contemplando as duas idades pré-hadrachá do Hebraikeinu. Os temas são mais profundos e, muitas vezes, focados na hadrachá.
No HX, que surgiu de uma divisão do H4, os Chanichim estão cada vez mais perto de começar a Hadrachá (caminho como madrich). É uma idade na qual existem grandes mudanças e que o grupo de amigos no Hebraikeinu é muito presente e influente. Durante os sábados tratamos temas que os fazem refletir não só sobre judaísmo, mas também sobre conteúdos atuais e muito presentes no dia a dia dos jovens. Nessa idade podemos ver o quanto o Hebraikeinu faz diferença e é importante na vida deles, a ponto de decidirem fazer o curso para se tornarem madrichim e continuar o ciclo.

Meidá
Com a proposta de desenvolver habilidades e competências para a formação de Liderança Jovem, com foco na Educação Continuada, o Meidá – núcleo do Departamento de Juventude da Hebraica – oferece atividades a pessoas que desejam atuar na comunidade judaica, por meio de cursos, encontros, palestras, capacitações e a viagem de formatura para Israel.

O programa é voltado à formação de Madrichim (monitores) e Markidim (coreógrafos). Trabalha intensamente aspectos como gestão de projetos, liderança e trabalho em equipe.

Durante o curso, são abordados temas envolvendo ética, cidadania, trabalho voluntário, educação, educação não formal, desenvolvimento da criança e do adolescente, técnicas de recreação, planejamento de atividades, história judaica, Sionismo e Israel.

Os encontros e debates são ministrados por professores e profissionais com amplo conhecimento acadêmico e experiência na área. O Curso de Líderes já formou 20 turmas, capacitando mais de 450 jovens ao longo dos anos. As aulas ocorrem semanalmente, as quartas feiras das 19h as 22h durante um ano e meio. Depois desse período, o Hebraikeinu lhes oferece a oportunidade  de ser Mitlamed (estágio) para se tornarem Madrichim.

Veja também
Chazit Hanoar
Bnei Akiva
A Hebraica

Ligações externas 
 
 

Judaísmo no Brasil